Grand Prix Stanów Zjednoczonych, oficjalnie XXXI SAP United States Grand Prix – szesnasty z siedemnastu wyścigów Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2002. Zwycięzcą wyścigu został Rubens Barrichello  (Ferrari) startując z drugiego pola. Drugie miejsce zajął Michael Schumacher (Ferrari), który w kwalifikacjach wywalczył pole position. David Coulthard (McLaren-Mercedes) ukończył wyścig na trzecim miejscu.

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Stany Zjednoczone
2002
2002 w Stanach Zjednoczonych
Sport w Indianapolis